Lyonel Morik est un auteur compositeur interprète guadeloupéen installé en Métropole (Nancy) depuis 2001. 
Il fait son apprentissage à la Music Academy international.

Biographie 
En 2010, il crée son projet « Morik » et retrouve ses racines caribéennes, alliant des compositions originales en français et en créole. Il réalise alors un premier EP intitulé Tropicalimanté.

En 2013, il sort son premier album Comme un appel avec la participation de Thierry et Jean-Philippe Fanfant.

Après 600 concerts, son style s'affine : consonances reggae/ragga, les rythmes Gwoka traditionnels avec une pointe de pop.

Morik sort en mai 2019 un EP intitulé Lâcher Prise, toujours avec Thierry et Jean-Philippe Fanfant. Les textes font référence à l'humanisme et sont tournés vers les préoccupations de notre société actuelle : protection de l'environnement, introspection, relations aux autres et à soi.

Discographie 

 2010 : Tropicalimenté 
 2012 : Creole Music 
 2013 : Comme un appel 
 2019 : Lâcher Prise 

En 2019, il coécrit et cocompose le morceau Reste un peu de l'artiste Tom Frager

Liens externes

Références 

Musicien français